Lichtenwald – comune tedesco
 Lichtenwald – frazione del comune austriaco di Bad Waltersdorf
 Lichtenwald, oggi Sevnica – comune sloveno
 Lichtenwald, oggi Comeat – frazione del comune rumeno di Bogda